«Я стесняюсь своего тела» () — телевизионный медицинский проект на канале СТБ. Проект представляет собой украинскую версию популярного британского шоу «Embarrassing Bodies», которая выходит на канале Channel 4.

С пятого сезона ведущие проекта говорят только на украинском языке.

27 декабря 2020 года в эфире вышел последний выпуск 7 сезона. 28 декабря 2020 года ведущий проекта Валерий Ославский в своём аккаунте в Instagram заявил, что руководство телеканала СТБ приняло решение о закрытии проекта.

О телепрограмме 
Известные врачи Украины пытаются помочь людям, жизнь которых разрушена болезнью, избавить их от неудобных, иногда даже позорных болезней или значительно улучшить их состояние.

Формат проекта 
По концепции проекта, в каждой программе участвует пять главных героев — реальных людей с тяжёлыми заболеваниями. Квалифицированные врачи помогают им справиться с недугом. Сначала участников осматривают в киевской клинике, выслушивают жалобы и проводят диагностику. Дальше — направляют в другие больницы, где пациентам будут делать операции и лечить их болезни. Кроме того, в разных городах Украины будут проводить консультации для всех желающих. Трое ведущих шоу — опытных медиков — осматривают пациентов, а затем советуют им, что делать и к кому обращаться.

Ведущие

Людмила Шупенюк 
По специальности акушер-гинеколог. Работает в Женской консультации центральной районной поликлиники Днепровского района города Киева.

Семья Людмилы является династией врачей. Кроме неё докторами работают и мама, и папа, и сестра. Проект «Я стесняюсь своего тела», по словам Людмилы, привлек её своей уникальностью:
“Проект совершенно не шаблонный. Он показывает зрителям, что есть врачи, которые готовы разговаривать с пациентами и готовы к ним прислушаться. Он даст понять людям, что с врачом можно говорить обо всем и получить квалифицированную помощь”

Людмила Шупенюк убеждена, что специфика врачебной работы заключается в умении не ставить неудобных болезненных вопросов, чтобы лишний раз не ранить пациента. Только вот специфика телевидения как раз таки в обратном, ведь иначе зрителя не заставишь задуматься:
“Ценность проекта в том, что это, пожалуй, единственная программа, где болезни рассматриваются во всех плоскостях. Начиная от причины и постановки диагноза, и к вариантам лечения и профилактики. Причем я уверена, что столь необходимый и сложный в подаче продукт должен получиться интересным, где шокирующим, но все же интеллигентным и жизнеутверждающим”, – говорит Людмила.

Екатерина Безвершенко  
По специальности дерматовенеролог. Работает в клинике «Институт клинической медицины», кожно-венерологический диспансер № 3 Святошинского района города Киева.

Екатерина выросла в медицинской семье, поэтому врачебная философия ей близка и понятна с детства. По словам Екатерины, проект привлёк её возможностью изучить редкие заболевания, расширить свои знания в смежных специальностях и неограниченностью в методах обследования и лечения:
“Я очень надеюсь, что этот проект повысит уровень доверия к отечественной медицине. Ведь в нашей стране есть прекрасные специалисты и индивидуальный подход к каждому пациенту”.

По мнению девушки, основная причина того, что люди запускают свои болезни — это лень и нелюбовь к себе и своему телу. Также она отмечает высокий уровень недоверия к врачам и медицинскую безграмотность:
“Я очень рекомендую всем посмотреть проект «Я стесняюсь своего тела», потому что: во-первых, это первая в Украине программа, в которой зритель имеет возможность увидеть лечебный процесс изнутри, ведь все в проекте абсолютно реально. Во-вторых, в проекте много полезной информации о здоровье и профилактике болезней, которая изложена в доступной наглядной форме. И, в-третьих - это абсолютно социальный проект, который, несмотря на некоторую откровенность, призывает сопереживать, любить и заботиться о себе и ближнем”, – говорит Екатерина.

Валерий Ославский 
По специальности хирург-травматолог. Работает в Городской клинической больнице № 11, первом травматологическом отделении города Одессы.

К участию в проекте «Я стесняюсь своего тела» подтолкнуло отсутствие материальных ограничений в диагностике и лечении пациента, а также возможность показать, что на Украине медицинские работники не хуже зарубежных. Валерий считает, что самая распространённая причина того, что люди запускают свои болезни — отсутствие культуры здорового образа жизни:
“Говоря простым языком, пациенты не ценят здоровье, когда оно есть, и молча терпят, когда его уже нет. Мотивации у всех разные: от того, что нет денег, к тому, что важнее сейчас другое. Это остаток порочного мышления с советской эпохи, когда медицина ничего не стоила. Люди должны научиться понимать, что болезнь легче и дешевле предотвратить, чем устранять её последствия”, – говорит Валерий.
Валерий считает, что после просмотра проекта зрители научатся внимательно относиться к себе и к ранним манифестам организма, поймут, где и как нужно проводить диагностику, к какому врачу обращаться в том или ином случае.

Первый сезон

Второй сезон

Третий сезон

См. также 
 О самом главном
 Жить здорово!

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт программы 

Телепередачи Украины
Реалити-шоу Украины
Телепередачи СТБ
Программы телеканала «Ю»